Rueyres correspond à une commune suisse et une commune française ainsi que trois localités suisses.

Communes 
 Rueyres, commune française du Lot
 Rueyres, commune suisse du canton de Vaud

Localités 
 Rueyres-les-Prés, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, fusionnée dans la commune d'Estavayer
 Rueyres-Saint-Laurent, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, fusionnée dans la commune de Gibloux
 Rueyres-Treyfayes, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, fusionnée dans la commune de Sâles

Homonymie de toponyme